Павлюков — русская фамилия; имеет женскую форму Павлюкова.

Известные носители 
 Павлюков, Валентин Григорьевич (род. 1938) — советский и российский организатор производства, генеральный директор Саратовского электроагрегатного производственного объединения.
 Павлюков, Виктор Фёдорович (род. 1956) — советский футболист и российский тренер.
 Павлюков, Илья Владимирович (род. 1995) — российский хоккеист, игрок команды Дизель (Пенза)
 Павлюков, Константин Григорьевич (1963—1987) — советский лётчик, старший лейтенант, Герой Советского Союза.